WHI steht als Abkürzung für:

 Welthunger-Index
 Women's Health Initiative, siehe Frauengesundheitsinitiative

WHI